Soti Triantafyllou (Atenas, 1957) é uma escritora grega.

Soti Triantafyllou é autora de diversos romances, ensaios e contos.

Romances
1990 - Μέρες που έμοιαζαν με μανταρίνι (Meres pou emoizan me mantarini) ed. Αιγόκερως
1992 - Το εναέριο τραίνο στο Στίγλουελ (To enaerio traino sto Stiglouel) ed. Δελφίνι
1993 - Άλφαμπετ Σίτι (Alphabet City) ed. Δελφίνι
1996 - Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης (Sabbato brady stin akri tis polis) ed. Πόλις
1997 - Αύριο, μια άλλη χώρα (Avrio, mia alli chora) ed. Πόλις
1998 - Ο υπόγειος ουρανός (O ypogeios ouranos) ed.Πόλις
2000 - Το εργοστάσιο των μολυβιών (To ergostasio ton molybion)  ed. Πατάκης
2001 - Φτωχή Μάργκο ( Ftochi Margo) ed. Πατάκης
2002 - Γράμμα από την Αλάσκα (Gramma apo tin Alaska) ed. Ελληνικά Γράμματα
2003 - Άλμπατρος (Albatros) ed. Πατάκης
2003 - Θάνατος το ξημέρωμα (Thanatos to xymeroma)  ed. Ιανός
2004 - Η φυγή (H fygi) ed. Μελάνι
2005 - Συγχώρεση (Sigchoresi) ed. Πατάκης
2006 - Πιτσιμπούργκο (Pitsimpourgko) ed. Αιγέας
2006 - Κινέζικα Κουτιά ed. Πατάκης 
2008 - Λίγο από το αίμα σου (Ligo apo to aima sou) ed. Πατάκης
2009 - Ο χρόνος πάλι (O chronos pali) ed. Πατάκης
2011 - Για την αγάπη της γεωμετρίας (Gia tin agapi tis geometrias) ed. Πατάκης

Fontes
Soti Triantafyllou no site do National Book Centre of Greece.
Soti Triantafyllou na revista online Transcript.
Soti Triantafyllou no site Biblionet.

Poetas da Grécia
Gregos do século XX
Gregos do século XXI
!Mais Teoria da História na Wiki (Mulheres)
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)